Джордж, Говард:
 Говард, Джордж (1718—1796) — британский военный деятель, политик, фельдмаршал.
 Говард, Джордж, 6-й граф Карлайл (1773—1848) — британский дворянин и политический деятель.
 Говард, Джордж Уильям Фредерик, 7-й граф Карлайл (1802—1964) — британский политик, писатель и поэт.
 Говард, Джордж, 9-й граф Карлайл (1843—1911) — британский политик и художник.
 Говард, Джордж, 13-й граф Карлайл (род. 1949) — британский политик.